The Sheriff's Daughter – film del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Sheriff's Daughter – film del 1910 prodotto dall'Atlas Film Company
 The Sheriff's Daughter – film del 1910 diretto da Milton J. Fahrney
 The Sheriff's Daughter – film del 1912 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 The Sheriff's Daughter – film del 1912 prodotto dalla Georges Méliès